Turtle Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turtle Creek Township (Minnesota)
 Turtle Creek Township (Ohio)